Връзка може да се отнася до:
 Връзка за обувка
 Обратна връзка

 Химия
 Химична връзка
 Метална връзка
 Ковалентна връзка
 Йонна връзка
 Водородна връзка

Анатомия
 Лигаментна връзка
 Кръстна връзка
 Ставна връзка